Альбі́ція (Albizia) — рід рослин родини бобових, підродини мімозових.

Опис 

Невеликі дерева з двічі-пірчастими листками і дрібними, зібраними в головки квітками з великими, яскраво забарвленими тичинками, які роблять суцвіття пухнастим. Листя чергові, двічі перисті, листочки асиметричні, на ніч і в спеку складаються. Квітки з непомітним віночком і численними довгими тичинками, в голівчатих або колосоподібне суцвіття. Плід — прямий плоский багатосім'яний боб.

Поширення, використання 
Відомо близько 140 видів, поширені в тропіках і субтропіках західної півкулі; в Закавказзі росте 1 дикорослий вид: альбіція іранська (Albizia julibrissin), також відома як альбіція, акація ленкоранська, або шовкова акація з широкою зонтикоподібною кроною і запашними рожево-малиновими, іноді рожево-білими, суцвіттями. Як декоративне дерево вона вирощується, часто під назвою перської мімози, в Південній Європі, Криму, Середній Азії, на Кавказі.

Види 
 Albizia acle (syn. Mimosa acle)
 Albizia acrodena
 Albizia adianthifolia (Schumach.) W.Wight (syn. Albizia fastigiata (E.Mey.) Oliv.)
 Albizia adinocephala (syn. Pithecellobium adinocephalum)
 Albizia amaniensis
 Albizia amara
 Albizia amoenissima
 Albizia androyensis
 Albizia angolensis
 Albizia angulata
 Albizia anthelmintica
 Albizia antunesiana
 Albizia arenicola
 Albizia arunachalensis
 Albizia atakataka
 Albizia austrobrasilica
 Albizia aylmeri
 Albizia balabaka
 Albizia barinensis
 Albizia basaltica
 Albizia bequaerti
 Albizia bernieri
 Albizia berteriana (syn. Acacia berteriana)
 Albizia boinensis
 Albizia boivini
 Albizia boromoensis
 Albizia brachycalyx
 Albizia bracteata
 Albizia brevifolia
 Albizia brownii
 Albizia bubalina
 Albizia buntingii
 Albizia burkartiana
 Albizia burmanica
 Albizia calcarea
 Albizia callistemon
 Albizia cambodiana
 Albizia canescens
 Albizia carbonaria
 Albizia carrii
 Albizia charpentieri
 Albizia chevalieri
 Albizia chinensis (syn. Mimosa chinensis)
 Albizia clypearia
 Albizia commiphoroides
 Albizia comptonii
 Albizia conjugato-pinnata
 Albizia corbisieri
 Albizia coreana
 Albizia coriaria
 Albizia crassiramea
 Albizia croizatiana
 Albizia deplanchei
 Albizia divaricata
 Albizia dubia
 Albizia duclouxii
 Albizia ealaensis
 Albizia eggelingii
 Albizia elegans
 Albizia elliptica
 Albizia eriorhachys
 Albizia esquirolii
 Albizia euryphylla
 Albizia evansii
 Albizia eymae
 Albizia fasciculata
 Albizia ferruginea
 Albizia flamignii
 Albizia flavovirens
 Albizia forbesii
 Albizia fournieri
 Albizia fulgens
 Albizia fulva
 Albizia gamblei
 Albizia garrettii
 Albizia gigantea
 Albizia gillardinii
 Albizia glaberrima
 Albizia glabrescens
 Albizia glomeriflora
 Albizia gracilifolia
 Albizia grandibracteata
 Albizia granulosa
 Albizia guillainii
 Albizia harveyi
 Albizia hasslerii
 Albizia henryi
 Albizia heterophylla
 Albizia hummeliana
 Albizia inundata
 Albizia jaubertiana
 Albizia jiringa
 Albizia julibrissin
 Albizia kalkora (syn. Mimosa kalkora)
 Albizia katangensis
 Albizia kostermansii
 Albizia lancangensis
 Albizia lankaensis
 Albizia laotica
 Albizia latbamii
 Albizia laui
 Albizia laurentii
 Albizia lebbeck
 Albizia lebbekoides
 Albizia leonardii
 Albizia le-testui
 Albizia leptophylla
 Albizia littoralis
 Albizia longepedunculata
 Albizia longipes
 Albizia lophantha
 Albizia lucida
 Albizia lucyi
 Albizia lugardi
 Albizia macrophylla
 Albizia macrothyrsa
 Albizia magallanensis
 Albizia mahalao
 Albizia mainaea
 Albizia malacocarpa
 Albizia maranguensis
 Albizia marthae
 Albizia masikororum
 Albizia mearnsi
 Albizia megaladenia
 Albizia melanesica
 Albizia milleti
 Albizia minahassae
 Albizia minyi
 Albizia monilifera
 Albizia montana
 Albizia morombensis
 Albizia mossambicensis
 Albizia mossamedensis
 Albizia multiflora
 Albizia myriantha
 Albizia myriophylla
 Albizia nayaritensis
 Albizia neumanniana
 Albizia nicoyana
 Albizia niopoides (syn. Pithecellobium niopoides)
 Albizia numidarum
 Albizia nyasica
 Albizia obliqua
 Albizia obliquifoliata
 Albizia obovata
 Albizia occidentalis
 Albizia odorata
 Albizia odoratissima (syn. Mimosa odoratissima)
 Albizia oliveri
 Albizia orissensis
 Albizia ortegae
 Albizia pallida
 Albizia papuana
 Albizia parvifolia
 Albizia passargei
 Albizia pedicellata
 Albizia pentzkeana
 Albizia perrieri
 Albizia petersiana
 Albizia philippinensis
 Albizia plurijuga
 Albizia poilanei
 Albizia poissoni
 Albizia polycephala
 Albizia polyphylla
 Albizia pospischilii
 Albizia procera
 Albizia purpurea
 Albizia purpusii
 Albizia quartiniana
 Albizia ramiflora
 Albizia retusa
 Albizia rhodesica
 Albizia richardiana
 Albizia rogersii
 Albizia rosea
 Albizia rubiginosa
 Albizia rufa
 Albizia sahafariensis
 Albizia salajeriana
 Albizia salomonensis
 Albizia saman (syn. Pithecellobium saman)
 Albizia saponaria
 Albizia sassa
 Albizia scandens
 Albizia schimperiana
 Albizia schlechteri
 Albizia sherriffii
 Albizia sikharamensis
 Albizia simeonis
 Albizia sinaloensis
 Albizia splendens
 Albizia stipulata
 Albizia struthiophylla
 Albizia subfalcata
 Albizia suluensis
 Albizia sumatrana
 Albizia sutherlandi
 Albizia tanganyicensis
 Albizia tengerensis
 Albizia teysmanni
 Albizia thorelii
 Albizia thozetiana
 Albizia tomentella
 Albizia tomentosa (syn. Pithecellobium tomentosum)
 Albizia trichopetala
 Albizia tulearensis
 Albizia turgida
 Albizia umbalusiana
 Albizia vaughanii
 Albizia vernayana
 Albizia verrucosa
 Albizia versicolor
 Albizia vialeana
 Albizia viridis
 Albizia warneckei
 Albizia welwitschii
 Albizia welwitschioides
 Albizia westerhuisii
 Albizia yunnanensis
 Albizia zimmermannii

Примітки

Джерела 
 
 Pour Albizia moluccana Mig., voir Falcataria moluccana (Miq.) Barneby & J.W.Grimes. Cette espèce est souvent plantée en arbre d'ombrage dans les plantations de thé. 
 http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Leguminosae/Albizia/ 

Мімозові
Роди бобовоцвітих